The Brand of Cain – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Giblyn
The Brand of Cain – cortometraggio del 1916 diretto da Colin Campbell
The Brand of Cain – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Rancho Film Company